El nombre Mark Baker puede referirse a:
 Mark Baker (lingüista) (n. 1959), lingüista estadounidense.
 Mark Baker (animador) (n. 1959), animador cinematográfico británico.
 LaMark Baker (n. 1969), también conocido como Mark Baker, baloncestista estadounidense.
 Mark Baker Valls (1927-2012), actor de voz mexicano.